Gemarkung Wildenstein ist der Name zweier Gemarkungen:
 Gemarkung Wildenstein (Landkreis Kulmbach), Gemarkung im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gemarkung Wildenstein (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz), Gemarkung im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern